Le Terrible es el nombre de los siguientes submarinos franceses:
 Le Terrible (S612), submarino de la clase Le Redoutable en servicio de 1973 a 1996.
 Le Terrible (S619), submarino de la clase Le Triomphant en servicio desde 2010.
Terrible